Die Klasse 43 ist eine südafrikanische Diesellokomotive mit elektrischer Kraftübertragung, die von 2011 bis 2013 gebaut wurde. Transnet Freight Rail (TFR) hatte in drei Aufträgen 203 Lokomotiven dieser Baureihe gekauft, weitere 16 Lokomotiven wurden für die Eisenerzgrube Kumba Iron Ore und für die Eisenbahnen von Mosambik gebaut. Die Lokomotiven entsprechen der Standard-Ausführung in Kapspur der GE Evolution Serie mit der Bezeichnung C30ACi, welche für den subsahara-afrikanischen Markt bestimmt ist.

Hersteller

Ausschreibung 
Die Ausschreibung in den Jahren 2006 und 2007 wurde von Electro-Motive Sibanye, einem Gemeinschaftsunternehmen bestehend aus Electro-Motive Diesel (EMD) und Sibanye Trade and Services, als bevorzugter Anbieter für die Lieferung von 212 Diesellokomotiven an Transnet Freight Rail (TFR). Sibanye war eine südafrikanische Scheingesellschaft, die dem Black Economic Empowerment (BEE) Programm genügte und mit Lokomotiven und Ersatzteilen handelte. Der Vertrag wurde storniert, nachdem Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Ausschreibungen bekannt wurden, die sich später bestätigten.

Die drei Lokomotivhersteller EMD, General Electric (GE) und Siemens wurden im Rahmen einer neuen Ausschreibung eingeladen, für einen Auftrag über die Lieferung von 100 Diesellokomotiven zu bieten. Im Jahre 2009 vermeldete GE den Gewinn der Ausschreibung.

Bau 
Die Baureihe 43 wurde von GE Transportation Systems, einer Abteilung von GE, entwickelt. Die ersten zehn Lokomotiven mit den Nummern 43 001 bis 43 010 wurden vom GE-Werk Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania gebaut und Anfang 2011 nach Südafrika geliefert.

Die restlichen Lokomotiven mit den Nummern 43 011 bis 43 100 wurden von Transnet Engineering (TE), einer für den Unterhalt der Schienenfahrzeuge zuständigen Tochtergesellschaft von Transnet, und GE South African Technologies (GESAT) in der Unterhaltswerkstatt Koedoespoort bei Pretoria gebaut. Die erste verließ das Werk im Juli 2011.

Anfang 2012 wurde der Vertrag um 43 Lokomotiven mit den Nummern 43 101 bis 43 143 erweitert. Die Auslieferung der 50. in Koedoespoort gebauten Lokomotive konnte am 27. Juni 2012 gefeiert werden, womit 60 % des ersten Vertrages über die Lieferung von 100 Lokomotiven erfüllt war.

Nach der Lieferung der beiden TFR-Verträgen baute die Fertigungsstraße bei TE in Koedoespoort weitere C30ACi Diesellokomotiven für den übrigen afrikanischen Markt. Die Lokomotive war damals das neuste Modell von GE, das speziell für Kapspur entwickelt worden war, die in West und Südafrika weit verbreitet ist. Mögliche Kunden sollten in Ghana, Nigeria, Republik Kongo, Demokratische Republik Kongo, Angola, Mosambik, Malawi, Sambia, Botswana, Namibia, Tansania und Simbabwe gefunden werden. Die ersten Kunden außer TFR, waren die Eisenerzgrube Kumba Iron Ore und Caminhos de Ferro de Moçambique, die Eisenbahnen von Mosambik.

2014 schloss TFR einen Vertrag über die Lieferung einer dritten Serie von 60 Lokomotiven ab, womit der Gesamtbestand an Lokomotiven der Baureihe 43 auf 203 Einheiten anstieg.

Technik

Führerstand 

Der Führerstand entspricht bezüglich Sicherheit und Komfort dem Stand der Technik bei Ablieferung der ersten Lokomotive. Er ist mit einer vorwärtsgerichteten Überwachungskamera, einer Klimaanlage, einem Kühlschrank und einer tragbaren Chemietoilette ausgerüstet.

Abgaswerte 
Die C30ACi war die erste Diesellokomotive mit Drehstromantrieb, die in den subsahara-afrikanischen Markt eingeführt wurde und die erste Lokomotive, welche dem UIC2-Standard entsprach. Sie erfüllt die Grenzwerte für den leistungsbezogenen Stickstoffausstoß, für den Anteil unverbrannter Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid und Feinstaub. Die Lokomotiven haben einen geringeren Treibstoffverbrauch und Schadstoffausstoß im Vergleich zu den älteren Diesellokomotiven, die in Südafrika im Einsatz sind.

Antriebsstrang und Bremse 
Die Baureihe 43 hat im Vergleich zu den im Durchschnitt 30 Jahre alten Diesellokomotiven der TFR eine höhere Dauerzugkraft und eine höhere Adhäsionsausnutzung, so dass drei Lokomotiven der Baureihe 43 dieselbe Traktionsleistung erbringen wie vier alte Lokomotiven.

Bei Ausfall eines Fahrmotors kann die Leistung von den verbleibenden fünf Fahrmotoren vollständig übernommen werden. Die Baureihe 43 ist die erste südafrikanische dieselelektrische Lokomotive, welche mit einer elektrischen Bremse ausgerüstet ist, die über den gesamten Geschwindigkeitsbereich bis hinunter zur Kriechgeschwindigkeit von 1 km/h eingesetzt werden kann.

Einsatz

Transnet Freight Rail 
Die Baureihe 43 wurde zuerst auf der Bahnstrecke von Mpumalanga Lowveld über Swasiland nach Richards Bay eingesetzt. Ab 2012 kommen die Lokomotiven zusammen mit Elektrolokomotiven auf der mit 50 kV 50 Hz elektrifizierten Bahnstrecke Sishen–Saldanha zum Einsatz. Im Mai 2013 wurden neue Lokomotiven der Baureihe 43 in Pyramid South nördlich von Pretoria gesichtet.

Kumba Iron Ore 
Im November 2013 wurden sechs bei Transnet Engineering in Koedoespoort gebaute C30ACi-Lokomotiven an Kumba Iron Ore geliefert, welche die Lokomotiven zum Rangieren der Eisenerzzüge in der Sishen-Grube einsetzt, die in der Provinz Nordkap gelegen ist. Die Lokomotiven tragen die Nummern F123-0100 bis F123-0600 und sind mit einem dunkelblauen Anstrich mit gelb abgesetzten Treppen und Handstangen versehen. Sie ersetzten zehn ältere von Transnet gemieteten Lokomotiven, welche zu zweit eingesetzt wurden um die 114-Wagen-Züge durch die Beladeanlage zu ziehen – eine Aufgabe, die von einer einzelnen C30ACi übernommen wurde.

Caminhos de Ferro de Moçambique 
Die Eisenbahnen von Mosambik mit dem Namen Caminhos de Ferro de Moçambique bestellten bei Transnet Engineering zehn C30ACi-Lokomotiven für den Einsatz auf den Strecken südlich von Maputo, welche die Nummern D701 bis D710 tragen. Sie sollten die Eisenbahnen weniger abhängig von Mietlokomotiven aus Indien und Südafrika machen.

Einsatz in gemischter Traktion 
Auf der Bahnstrecke Sishen–Saldanha werden die GE-Diesellokomotiven der SAR-Klasse 34 und der TFR-Klasse 43 zusammen mit den Elektrolokomotiven der SAR-Klasse 9E und der SAR-Klasse 15E eingesetzt. 

Die Eisenerzzüge bestehen aus 342 Wagen und werden von acht bis zwölf Lokomotiven gezogen. Ein Zug besteht aus drei zusammengekuppelten 114-Wagen-Zügen, wovon jeder mit einer Elektrolokomotive und ein bis zwei Diesellokomotiven bespannt ist. Am Schluss des 3,72 km langen Zuges arbeitet eine einzige Elektrolokomotive. Die Wagen fassen eine Ladung von 100 Tonnen, so dass mit einem Zug 34.200 Tonnen Erz transportiert werden kann. Die Zwischenlokomotiven und die Schiebelokomotive am Ende des Zuges werden über die Funkfernsteuerung Locotrol betrieben, wobei die Signale von der Zugspitze zu den im Zug eingereihten Elektrolokomotiven übertragen werden, welche die mit ihnen gekuppelten Diesellokomotiven über ein Vielfachsteuerkabel führen. Die Zug- und Bremskraft jedes Lokomotivpakets lässt sich unabhängig von den anderen Lokomotivpaketen steuern.

Dieser Einsatz von gemischten Lokomotivpaketen, die sowohl aus Elektro- als auch aus Diesellokomotiven bestehen, ist einzigartig in Südafrika. Er wird notwendig durch die beschränkte Stromversorgung der Strecke, welche nicht in der Lage ist, die gesamte für die Beförderung des Zuges notwendige Energie zur Verfügung zu stellen.

Werknummern 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Fabriknummern der von GE in den USA gebauten Lokomotiven der Baureihe 43 aufgeführt. Die von TE gebauten Lokomotiven haben keine Fabriknummern. Das ungefähre Baujahr ist aufgeführt.

Bilder 
Alle Lokomotiven der Baureihe 43 wurden im roten TFR-Anstrich geliefert. Die ersten Bilder zeigen die 43 001 während der geschleppten Überführung von Durban nach Koedoespoort, nachdem sie im Hafen Durban vom Schiff entladen wurde. Es gibt einige kleine visuell erkennbare Unterschiede zwischen den von General Electric und den von Transnet Engineering gebauten Lokomotiven:

 Der Längsträger der importierten Lokomotiven trägt einen gelben Anstrich, bei den in Südafrika gebauten Lokomotiven einen dunkelgrauen Anstrich.
 Die in Südafrika gebauten Lokomotiven haben keine Fabriknummerschilder
 Die in Südafrika gebauten Lokomotiven haben eine zusätzliche mittlere horizontale Stange am Geländer.

Weblinks

Einzelnachweise 

43
Dieselelektrische Lokomotive
Schienenfahrzeug (GE)
Schienenfahrzeug (Transnet Engineering)